La Aviva Premiership 2013-2014 è stata la 27ª stagione della English Premiership. In questa stagione il Leicester Tigers hanno difeso il titolo vinto nell'anno precedente contro i Northampton Saints. I Newcastle Falcons sono stati invece la squadra neopromossa dopo aver vinto l'RFU Championship 2012-2013 grazie alla vittoria in finale contro i Bedford Blues. I London Welsh, terminati in fondo alla classifica della stagione 2012–13 sono stati relegati nella RFU Championship.

Club partecipanti

Fase a girone unico

Classifica

Playoff

Semifinali

Finale